Horvátország
Košljun falu Pag községben, Zára megyében
Košljun sziget az Adriai-tengerben, Krk-szigettől délnyugatra